Münsingen est une commune suisse située dans le canton de Berne.
 Münsingen est une ville allemande située dans le Bade-Wurtemberg.
 Le district de domaine de Münsingen désigne un secteur non constitué en municipalité lui aussi dans le Bade-Wurtemberg.